Katharina von Hohenzollern ist der Name folgender Personen:

 Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen (1817–1893), Stifterin und Mitbegründerin des Klosters Beuron 
 Katharina Ursula von Hohenzollern-Hechingen (1610–1640), erste Ehefrau des Markgrafen Wilhelm von Baden-Baden